Theta Microscopii (θ Microscopii) puede referirse a dos estrellas distintas de la constelación de Microscopium:

 Theta1 Microscopii (θ1 Microscopii), estrella variable Alfa2 Canum Venaticorum a 187 años luz de distancia.
 Theta2 Microscopii (θ2 Microscopii), gigante blanca a 466 años luz.